Rezultati Odprtega prvenstva Francije 1977 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Mima Jaušovec je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Mima Jaušovec (prvakinja)
  Kathy May (četrtfinale)
  Helga Masthoff (tretji krog)
  Regina Maršíková (polfinale)
  Renata Tomanová (četrtfinale)
  Lesley Hunt (prvi krog)
  Janet Newberry (polfinale)
  Nancy Richey (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1977